Il singolare dell'Ameritech Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Nataša Zvereva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Lisa Raymond.

Magdalena Maleeva ha battuto in finale 7–5, 7–6  Lisa Raymond.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Nataša Zvereva (secondo turno)
  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Magdalena Maleeva (campionessa)
  Brenda Schultz (quarti di finale)

 Amy Frazier (quarti di finale) 
 Lori McNeil (secondo turno) 
 Zina Garrison-Jackson (semifinali) 
 Chanda Rubin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Ameritech Cup 1995